Hartmut Fischer ist
 Hartmut Fischer (Musiker) (* 1967), Trompeter in Hamburg
 Juliettes Literatursalon